Als Baureihe 187 werden folgende Schienenfahrzeuge bezeichnet:
 Schmalspurtriebwagen der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe 187
 Dieseltriebwagen der Harzer Schmalspurbahnen, siehe Harzer Schmalspurbahnen#Triebfahrzeuge
 Wechselstromlokomotiven, welche optional mit Dieselhilfsmotor erhältlich sind, siehe Bombardier Traxx#Baureihe 187